DXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Danbury (Connecticut), Stati Uniti